Евровизия 1998 е 43-то ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 9 май 1998 г. в Бирмингам, Великобритания на сцената на Националния закрит стадион.

Великобритания печели правото да домакинства песенния конкурс, след като „Катрина и Да Уейвс“ печелят през 1997 г. в Дъблин, Ирландия с песента „Love Shine a Light“ с 227 точки. Това е пета победа за Великобритания (след 1967 г., 1969 г., 1976 г. и 1981 г.) и осмия път, в който Великобритания е домакин на песенния конкурс (след 1960 г., 1963 г., 1968 г., 1972 г., 1974 г., 1977 г. и 1982 г.). Водещи на събитието са Улрика Йонсон и Тери Уоган.

Победител става израелската изпълнителка Дана Интернешънъл с песента „דיווה“ („Дива“) със 172 точки. Това е трета победа за Израел (след 1978 г. и 1979 г.). На второ място е страната-домакин Великобритания със 166 точки, на трето място е Малта със 165 точки, а на четвърто място е Нидерландия със 150 точки. Швейцария получава 0 точки в гласуването.

На това издание участват 25 страни, като дебютира Северна Македония, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Израел, Белгия, Финландия, Румъния и Словакия, докато Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Исландия, Италия, Русия се оттеглят поради лоши резултати от предишни години. Израел е могъл да се завърне на песенния конкурс още през 1997 г., но решава да не участва заради деня на паметта за Холокоста, което означава, че страната се завръща за първи път от 3 години. Италианската телевизия RAI решава да не участва в песенния конкурс, което ще доведе до отсъствието на Италия от песенния конкурс цели 13 години, преди тяхното завръщане през 2011 г.

В това издание на песенния конкурс е представена система за гласуване, която да вкара и аудиторията в шоуто. Всяка от участващите страни открива 24 телефонни линии с числа от 01 до 25, без числото на собствената им страна. Всяка от тези цифри е определена песен. На зрителите се дават 5 минути за гласуване. На всеки гласуващ се позволяват само по три гласа с един телефонен номер.

Място 

Великобритания, заедно с националния си телевизионен оператор Би Би Си, са домакини на песенния конкурс, който се провежда в Националния закрит стадион в град Бирмингам. За първи път от 1982 г. насам песенния конкурс се организирана във Великобритания, който е и последния песенен конкурс организиран на островната държава до този момент. Това е рекорден осми път, в който Великобритания организира песенния конкурс, след като домакинства изданията на песенния конкурс през 1960 г., 1963 г., 1968 г., 1972 г., 1974 г., 1977 г. и 1982 г.

Националния закрит стадион е използвана за няколко големи събития в миналото, включително за броене на не по-малко от осем избирателни района в самата зала за британските парламентарни избори през 1992 г. Седмицата след провеждането на песенния конкурс, града е трябвало да бъде домакин на 24-та среща на върха на страните от Г-8, като водещия на песенния конкурс Тери Уоган е трявбало да освободи хотелската си стая, за да направи път на тогавашния американски президент Бил Клинтън. Открита през октомври 1991 г., арената е най-известна във Великобритания, като домакин на британския телевизионен сериал „Гладиатори“, който се излъчва през 90-те години, който е представен от водещата Улрика Йонсон, представен от друга британска телевизия, ITV. Докато капацитета на Националния закрит стадион е близо 13 000 места, британската телевизия Би Би Си решава да използва само половината от местатат, което може да побере приблизителната цифра от около 4000 зрители, която ще бъде надхвърлена систематично в следващите години. Основната сцена има като свой най-забележителен елемент, структура във формата на китова опашка. Зад сцената е изградена голяма зелена стая, където участниците чакат своя звезден миг и проследяват гласуването. Зелената стая има вид на нощен клуб, с бар зона и 40 големи телевизионни екрана.

Завръщане 
През тази година има четири изпълнители, които се завръщат отново, за да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Първият от тях е ирландецът Пол Харингтън. Той се завръща, след като представя Ирландия през 1994 г. в дует заедно с Чарли Макгетигън с песента „Rock 'n' Roll Kids“ и печелят тогавашния песенен конкурс с 226 точки. През тази година Пол Харингтън е бек-вокалист на ирландския представител Даун Мартин, който изпълнява песента „Is Always Over Now?“ и завършва на 9-о място с 64 точки. Вторият изпълнител е португалския изпълнител Жозе Сид. Той се завръща, след като представя Португалия самостоятелно на песенния конкурс през 1980 г., като изпълнява песента „Um grande, grande amor“ и завършва на 7-о място със 71 точки. През тази година, той участва като част от групата „Алма Лука“, които изпълняват песента „Se eu te pudesse abraçar“ и завършват на 12-о място с 36 точки. Третият изпълнител е швейцарецът Егон Егеман. Той се завръща, след като представя Швейцария на песенния конкурс през 1990 г., като изпълнява песента „Musik klingt in die Welt hinaus“ и завършва на 11-о място с 51 точки. През тази година, Егон Егеман е виолиниста на швейцарската представителка Гунвор Гугисберг, която изпълнява песента „Lass ihn“ и завършва на последното 25-о място с 0 точки. Четвъртият и последен изпълнител е хърватската представителка Даниела Мартинович. Тя се завръща, след като представя Хърватия на песенния конкурс през 1995 г., като част от групата „Маджазин“, които заедно с Лидия Хорват-Дуняко изпълняват песента „Nostalgija“ и завършват на 6-о място с 91 точки. През тази година, Даниела Мартинович представя Хърватия самостоятелно с песента „Neka mi ne svane“ и завършва на 5-о място със 131 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

1998
Музикални фестивали в Англия
Култура в Бирмингам
История на Бирмингам
1998 година